

Biologia 
Corruzione – sinonimo di disfacimento o di putrefazione

Cinema 
Corruzione (The Bribe) – film statunitense del 1949 diretto da Robert Z. Leonard
La corruzione – film italiano del 1963 diretto da Mauro Bolognini

Diritto 
Corruzione – induzione a reati o a condotte immorali
Corruzione – fattispecie criminosa contemplata nel diritto penale italiano

Filologia 
In filologia, e nell'esegesi testuale, il termine corruzione indica quel processo di alterazione che subisce un testo originale per effetto di errori o danneggiamenti nella sua tradizione. L'utilizzo del termine può essere esteso alla trasmissione delle tradizioni orali, immateriali, toponomastiche, etc...

Informatica 
Corruzione – in informatica indica il danneggiamento accidentale di un file

Letteratura 
Corruzione – libro statunitense del 2017 scritto da Don Winslow